В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кімберлі Шефер здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Сільвія Ганіка (фінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Барбара Поттер (1-ше коло)
 Кеті Джордан (1-ше коло)
 Карлінг Бассетт (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors